Gsaller ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gsaller (1851–1931), österreichischer Alpinist
 Harald Gsaller (* 1960), österreichischer Schriftsteller und bildender Künstler